Angela Bambace (Santos, 1898. február 14. – Baltimore, 1974. április 4.) amerikai-brazil szakszervezet-vezető. A szicíliai Giuseppina Calabrese és Antonio Bambace gyermekeként született Brazíliában, 1901-ben költöztek New York-ba. Angela felnőttként különböző munkásszakszervezeteket vezetett.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1898-ban született személyek
1974-ben elhunyt személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Olasz származású amerikaiak